Галина Николаевна Калмыкова    (26 апреля 1930 года, Ростов-на-Дону — 4 июля 2005 года, Ростов-на-Дону) — ученый-медик,  доктор медицинских наук. профессор кафедры эпидемиологии Ростовского государственного медицинского университета.

Биография 
Галина Николаевна Калмыкова родилась 26 апреля 1930 года в Ростове-на-Дону. Училась в Ростовском государственном медицинском институте (ныне Ростовский государственный медицинский университет) на санитарно-гигиеническом факультете. В 1954 году успешно окончила институт и с этого года работала врачом-пидемиологом санитарной службы Северокавказской железной дороги.

С 1956 года работала младшим научным сотрудником Ростовского НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, была ассистентом кафедры Ростовского государственного медицинского института, преподавала.

В 1962 году защитила кандидатскую диссертацию; в 1969 году защитила докторскую — на тему: «Иммунологические аспекты аллергии при инфицировании микобактериями туберкулеза». В 1966 году получила звание доцента, в 1973 году — профессора, с 1974 года работала зав. кафедрой эпидемиологии медицинского института. С 1985 по 2001 год была деканом факультета повышения квалификации врачей эпидемиологов, членом проблемной комиссии АМН России, работала экспертом ВОЗ по туберкулезу и болезням органов дыхания.

Область научных интересов Калмыковой Г. Н.: вопросы профилактики хронических специфических и неспецифических болезней органов дыхания; создание противотуберкулезных препаратов; формирование иммунитета к туберкулезу.  Была научным руководителем 14 кандидатов и одного доктора наук.

Галина Николаевна Калмыкова скончалась 4 июля 2005 года в Ростове-на-Дону.

Награды и звания 
Орден "Дружбы народов"

Труды 
Калмыковой Г. Н. лично и в соавторстве опубликовано около 200 научных работ, включая две монография, около 30 учебных пособий, написан учебник «Избранные лекции по эпидемиологии», сделано  16 изобретений. Под ее руководством создан новый противотуберкулезный медицинский препарат.
 Опухоли диффузной эндокринной системы — карциноиды. Ростов-на-Дону. Изд. Рост. университета. 1991. ISBN 5 7507-0334-7.

Ссылки 
 Галина Николаевна Калмыкова
 Профессор Калмыкова Галина Николаевна, эпидемиолог
 Галина Николаевна Калмыкова

Родившиеся в 1930 году
Википедия:Биографии современников
Выпускники Ростовского медицинского университета
Преподаватели Ростовского медицинского университета